Cayo Sencio Saturnino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Sencio Saturnino (cónsul 19 a. C.).— Cónsul en el año 19 a. C.
 Cayo Sencio Saturnino (cónsul 4).— Cónsul en el año 4.